Biblioteca – raccolta organizzata di risorse multimediali

Opere
Biblioteca – compendio della mitologia greca scritto dallo Pseudo-Apollodoro.
 Biblioteca – opera di Fozio.